Ecituncula är ett släkte av tvåvingar. Ecituncula ingår i familjen puckelflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Puckelflugor
Ecituncula